Эгзон Бейтулаи (, ; родился 7 января 1994 года в Тетово, Македония) — северомакедонский футболист албанского происхождения, защитник клуба «Шкендия» и сборной Северной Македонии.

Клубная карьера 
Бейтулаи — воспитанник клуба «Тетекс». 30 июля 2011 года в матче против «Металлурга» он дебютировал в чемпионате Македонии. В 2013 году Эгзон помог «Тетексу» завоевать Кубок Македонии. Летом того же года Бейтулаи подписал контракт с клубом «Шкендия». 11 августа в матче против «Брегалницы» он дебютировал за новую команду. 19 ноября 2017 года в поединке против «Скопье» Эгзон забил свой первый гол за «Шкендию». В составе клуба он дважды выиграл чемпионат и завоевал национальный кубок.

В начале 2020 года Бейтулаи перешёл в шведский «Хельсингборг».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Северной Македонии Белатулаи принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании и Португалии.

6 сентября 2018 года в матче Лиги наций 2018/19 против сборной Гибралтара Бейтулаи дебютировал за сборную Македонии.

Достижения 
Командные

 «Тетекс»
 Обладатель Кубка Македонии: 2012/13

 «Шкендия»
 Чемпион Македонии (2): 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Македонии (2): 2015/16, 2017/18

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Тетекс»
Игроки ФК «Шкендия»